Turn Around (album van Jonny Lang), het vijfde album van gitarist Jonny Lang
 Turn Around (album van Comeback Kid), het debuutalbum van de Canadese hardcore-punkband Comeback Kid